A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es szabad stílusú, tömegrajtos versenyszámát február 24-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet a cseh Kateřina Neumannová nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N30